Kenny Cunningham (1971) ír labdarúgó
 Kenny Cunningham (1985) Costa Rica-i labdarúgó